

Patronyme 

 Gaston Lapalus (1910-2006), inventeur français ;
 Géraldine Lapalus (1979-), comédienne et mannequin française.
 Hugo Lapalus (1998-), fondeur français.

Voir aussi 
 Château Lapalus en Saône-et-Loire.